Stymfalos – król Arkadii, syn Elatosa 
 Stymfalos – syn Lykaona
 Stymfalos – miejscowość na Peloponezie
 Stymfalos – jezioro w Arkadii

Przypisy

Bibliografia